Кольский — фамилия.
 Кольский, Карел (1914—1984) — чехословацкий футболист, тренер. Выступал на позиции полузащитника.
 Кольский, Якуб (1899—1941) — польский шахматист.